Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Lars Jonsson 2-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (Campione)
 Andrés Gómez Santos (primo turno)
 Christian Miniussi (semifinali)
 Bart Wuyts (primo turno)

 Martín Jaite (secondo turno)
 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Lars Jonsson (finale)
 Ronald Agénor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1992